

Ябилково () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.
 Ябилково () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Димитровград.